

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Ок. 607 — Война Афин с Митиленами. Единоборство Питтака с Фриноном.
 Троадская кампания, в ходе которой Алкей бросает свой щит и убегает.

Китай 
 2-й год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 Весной чжэнцы по приказу Чу напали на Сун. сунский гун назначил правого наставника Хуа Юаня командовать войсками.
 Во 2 луне, в день жэнь-цзы состоялось сражение при Да-цзи между войсками сунского полководца Хуа Юаня и чжэнского полководца гун-цзы Гуй-шэна. чжэнцы победили и захватили в плен Хуа Юаня (по преданию, из-за бараньей похлёбки его предал колесничий). сунцы потеряли 460 колесниц, которые были переданы Чу.
 Во 2 луне циньцы воевали с Цзинь (недовольные атакой на Чун в 608 году) и осадили Цзяо.
 Летом цзиньское войско Чжао Чуаня, а также сунцы, вэйцы и чэньцы напали на Чжэн, но затем отступили.
 Князь Цзинь Лин-гун проявлял жестокость. Чжао Дунь и Суй Хуэй увещевали его, но тот приказал Чу Ни убить Чжао Дуня, но тот, согласно «Ши цзи», не решился это сделать и покончил с собой (эпизод 137 «Го юй»). В 9 луне Лин-гун устроил пиршество для Чжао Дуня, спрятав в засаде воинов, но Шими Мин спас его, и Чжао Дунь бежал на окраину Цзинь.
 В 9 луне, в день и-чоу Чжао Чуань (младший брат Чжао Дуня) убил Лин-гуна в персиковом саду (саду Таоюань). Чжао Дунь послал Чжао Чуаня встретить Хэй-дяня (сына Вэнь-гуна и дочери чжоуского вана) в Чжоу и поставить у власти (Чэн-гун, эра правления 606—600), в день жэнь-шэнь Чэн-гун посетил храм У-гуна. Цзиньский историограф Дун Ху записал в летописи, что князя убил Чжао Дунь, тот стал возражать, но историограф сказал, что он, как старший сановник, пребывавший в княжестве, виновен. Конфуций за это похвалил Дун Ху, такая же запись в «Чуньцю». В «Ши цзи» убийцей назван Чжао Чуань.
 В 10 луне, в день и-хай умер царь Чжоу Куан-ван, ему наследовал брат Юй (Дин-ван, эра правления 606—586).
 Циский княжич Ван-цзы Чэн-фу разбил племена чанди (высоких ди), напавшие на Ци, захватил в плен их вождя из княжества Соумань Жун-жу (брата Цяо жу) и закопал его голову у северных ворот столицы.

См. также

Примечания